Те́хриц или Че́хорецы (; ) — деревня в Верхней Лужице, Германия. Входит в состав коммуны Добершау-Гаусиг района Баутцен в земле Саксония. Подчиняется административному округу Дрезден.

География 
Находится примерно в четырёх километрах на юго-запад от Будишина. На северо-западе деревни приходит автомобильная трасса S119 (Баутцен — Нойкирх). Граничит c деревнями Грубельчицы (Hrubjelčicy, Grubschütz) на северо-востоке, Слонкецы (Słónkecy, Schlungwitz) на юго-востоке и Гнашецы (Hnašecy, Gnaschwitz) — на юго-западе.

На юге и западе деревни находятся искусственные пруды, используемые для сельскохозяйственных целей.

История 
Впервые упоминается в 1380 году под наименованием Decherwicz. С 1562 года деревня носила статус рыцарской мызы.

С 1936 по 1994 года деревня входила в состав коммуны Гнашвиц, с 1994 по 1999 года — в коммуну Гнашвиц-Добершау. С 1999 года входит в состав коммуны Добершау-Гаусиг.

В настоящее время деревня входит в состав культурно-территориальной автономии «Лужицкая поселенческая область», на территории которой действуют законодательные акты земель Саксонии и Бранденбурга, содействующие сохранению лужицких языков и культуры лужичан.

Население 
Согласно статистическому сочинению «Dodawki k statisticy a etnografiji łužickich Serbow» Арношта Муки в 1884 году проживало 118 человек (из них — 102 серболужичанина (86 %)). С 1925 года большинство жителей являются лютеранами.

Официальным языком в населённом пункте, помимо немецкого, является также верхнелужицкий язык.

Примечания

Ссылки 
 Techritz/ Ćěchorjecy, Historischen Ortsverzeichnis von Sachsen

Населённые пункты Верхней Лужицы
Населённые пункты коммуны Добершау-Гаусиг
Населённые пункты Лужицкой поселенческой области